Старое Куприно (Куприно) — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. Население — 5 жителей (2007 год). Расположена в западной области в 19 км к западу от Смоленска, в 2 км восточнее автомагистрали , на северном берегу озера Купринское. В 1,5 к юго-востоку от деревни железнодорожная станция Куприно на линии Смоленск – Витебск. 
Входит в состав Гнёздовского сельского поселения.

Достопримечательности 
Комплекс памятников археологии в районе деревни на северном берегу озера Купринское:
 Стоянка эпохи неолита в 800 м юго-западнее деревни.
 Стоянка эпохи неолита в 500 м юго-западнее деревни. Использовалась в 4-3 тысячелетиях до н.э.
 Городище в 1 км к северо-западу от деревни. Городище появилось в связи с проходившим здесь волоком из Западной Двины в Днепр в конце 1-го тысячелетия н.э.
 Селище в 500 м к юго-западу от деревни. Использовалось племенами Тушемлинской культуры в IX веке, а в XI – XIII веках было заселно древнерусским населением. 
 Курганная группа (25 шаровидных курганов высотой до 1,9 м) в 700 м юго-западнее деревни. Насыпаны Кривичами в X – XI веках. 
 Курганная группа (2 кургана) в 800 к северо-западу от деревни.

Ссылки 
 Куприно/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)